Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Dominique Van Roost 6-1, 6-2.

Teste di serie

Assente
 Dominique Van Roost (finale)
 Jana Novotná (primo turno)
 Irina Spîrlea (primo turno)

 Anke Huber (secondo turno)
 Silvia Farina (quarti di finale)
 Sylvia Plischke (primo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 1999